General Conesa kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Partido de Tordillo, kommun, Buenos Aires, 
 General Conesa (kommunhuvudort i Argentina), Río Negro, 
 Departamento de Conesa, kommun, Río Negro, 

Robotskapade Argentinaförgreningar